F57, F 57 oder F-57 steht für:
 HMS Andromeda (F57), britische Fregatte der Leander-Klasse (1959)
 F57, taktische Kennung der Chitral (Schiff)
 Mini F57, deutscher PKW
 F57 (Paralympics), Startklasse der paralympischen Sportarten für Sportler in der Leichtathletik

F57